Евге́ний Лысе́нко:
 Лысенко, Евгений Александрович (1903—?) — советский художник.
 Лысенко, Евгений Григорьевич (1938—2020) — советский учёный в области экономики сельского хозяйства, профессор.
 Лысенко, Евгений Павлович (1920—1944) — подполковник, Герой Советского Союза.
 Лысенко, Евгений Самуилович (1934—2006) — шашист и тренер по шашкам.